Paul Falk kan syfta på bland andra:

* Paul Falk (1894–1974), svensk romanist
 Paul Falk (1921–2017), tysk konståkare